Preudhomme ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Preud'homme de Borré (1833–1905), französischer Zoologe
 Jean Preudhomme (1732–1795), Schweizer Maler.
 Michel Preud’homme (* 1959), belgischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Prudhomme